Žiželice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Žiželice – comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Žiželice – comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem